kaczor – samiec kaczki

 Obiekty geograficzne
 Kaczor – skała na Zamku Ogrodzieniec
 Kaczor – półwysep na jeziorze Śniardwy

 Nazwiska
 Kaczor – polskie nazwisko
 Kaczor – polski raper

Postacie fikcyjne
 Kaczor Donald (ang. Donald Duck) – bohater filmów animowanych i komiksów stworzony w 1934 przez Walta Disneya
 Kaczor Kwaczymon (ang. Quackmore Duck) – fikcyjna postać z uniwersum Kaczora Donalda, ojciec Kaczora Donalda
 Dzielny Agent Kaczor (ang. Darkwing Duck) – serial animowany
 Kaczor Daffy – postać animowana wyprodukowana przez wytwórnię Warner Brothers, znana jest ze serialu animowanego Zwariowane Melodie
 Kaczor Dodgers (ang. Duck Dodgers, 2003-2005) – amerykański serial animowany